Обсадата на Солун от 1422 до 1430 година е опит за повторно завладяване на града от турците.

Предистория 
След битката при Анкара османската държава изпада в криза. Тримата синове на Баязид I започват война помежду си за султанския трон. Византия се възползва от това и си връща редица територии заедно със Солун – вторият по големина град в империята. За да е защитен по-добре, тя го продава на венецианците през 1423 година.

Обсадата 
Оказва се обаче, че Венеция не може да го защитава, тъй като няма сухопътна армия. Турците се възползват от това и обсаждат града. Солун остава във венециански ръце до 29 март 1430 г., когато е превзет от султан Мурад II след продължила осем години блокада по суша.

Бележки 

Обсади на Солун
Солун (1430)
История на Венеция